A categoria até 53 kg feminino foi um evento do Campeonato Mundial de Taekwondo de 2013, disputado no Centro de Exposições de Puebla, em Puebla de Zaragoza, no México, no dia 16 de julho.

Medalhistas

Resultados
Legenda
DQ - Ganhou por desqualificação
P - Ganhou por declaração punitiva

Fase final

Metade superior

Primeira chave

Segunda chave

Metade inferior

Terceira chave

Quarta chave 

Feminino